Megaforce Records est un label de musique.
 Megaforce est un collectif de réalisateurs français.
 Megaforce est un film américain réalisé par Hal Needham en 1982.
 Megaforce est un jeu vidéo tiré du film.
 Mega Force était un magazine de jeux vidéo.
 Power Rangers : Megaforce, la vingtième saison de Power Rangers. 
 Power Rangers :  Super Megaforce, la vingt-unième saison de Power Rangers et suite directe de Power Rangers Megaforce.